Bennett Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bennett Peak (Colorado)
 Bennett Peak (Idaho)
 Bennett Peak (Humboldt County, Kalifornien)
 Bennett Peak (Inyo County, Kalifornien)
 Bennett Peak (New Mexico)
 Bennett Peak (Oregon)
 Bennett Peak (Wyoming)